Турнир в группе С в рамках 47-го чемпионата мира и одновременно 58-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Китае.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1981
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1981

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

2